Елізабет Смайлі була чинною чемпіонкою, але того року не брала участі.

Лорі Макніл виграла титул, перемігши у фіналі Бренду Шульц з рахунком 6–3, 6–2.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

  Лорі Макніл (переможниця)
  Катарина Малеєва (1-ше коло)
  Раффаелла Реджі (півфінал)
  Катаріна Ліндквіст (півфінал)
  Даянн Балестрат (1-ше коло)
  Гелен Келесі (чвертьфінал)
  Яна Новотна (чвертьфінал)
  Кетлін Горват (1-ше коло)

Сітка

Посилання 
 1988 Virginia Slims of Oklahoma Draw

1988
Тур WTA 1988